Dipòsit de llavors, una reserva de les llavors que es considera interessant preservar.
 Banc de llavors del sòl, les llavors que es troben de manera natural dins d'un sòl